Шимбилик — село в Красночикойском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Шимбиликское».

География 
Село находится в северной части района, в пределах правобережной части долины реки Чикой, на расстоянии примерно 57 километров (по прямой) к северо-востоку от села Красный Чикой. Абсолютная высота — 830 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 14 — 16 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −26 °С (абсолютный минимум — −53 °С). Годовое количество осадков — 350—500 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1792 году на месте бывшей заимки крестьянина Барахоева из села Барахоево.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,8 %, женщины — соответственно 50,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 727 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение Сбербанка России и отделение связи.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Красночикойского района